Marius ist ein Einschlagkrater auf der westlichen Mondvorderseite in der Ebene des Oceanus Procellarum. Er liegt nordöstlich des Kraters Reiner und nordwestlich von Kepler.
Der Kraterwall ist kaum erodiert und weist Terrassierungen auf. Das Innere ist eben.

Nördlich verläuft die Rima Marius.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Astronomen Simon Marius offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Marius auf The-Moon Wiki
 Spektrum.de: Amateuraufnahmen

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)